André Steiner peut faire référence à :

André Steiner (1970- ), rameur allemand,
André Steiner (1901-1978), photographe français,
 (1959- ), historien allemand.